Александр Васильевич Зубов — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Биография 
Родился в 1912 году в Саратовской губернии. Село Перелюб, Перелюбского района. Член ВКП(б) с 1932 года.

С 1930 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1930—1965 гг. — на руководящих комсомольских, партийных, хозяйственных должностях на предприятиях и в организациях Куйбышева, заведующий отделом машиностроительной промышленности, заместитель секретаря Куйбышевского обкома партии, первый секретарь Сызранского горкома КПСС, председатель Куйбышевского областного Совета депутатов трудящихся, директор Куйбышевского завода «Автотрактородеталь».

Избирался депутатом Верховного Совета РСФСР 3-го созыва.

Ссылки 
 Зубов

Члены Куйбышевского обкома КПСС
Функционеры ВЛКСМ
Депутаты Верховного Совета РСФСР 3-го созыва
Председатели Куйбышевского облисполкома
Первые секретари Сызранского горкома КПСС
Директора промышленных предприятий